Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Céphale fils de Déion, peut-être amant d'Éos (l'Aurore) et mari de Procris ;
 Céphale fils d'Hermès, amant d'Éos et ancêtre de Phaéton.
 Céphale de Syracuse est un marchand grec, père de Lysias.
 Céphale et Procris est un opéra en 5 actes d'Élisabeth Jacquet de La Guerre sur un livret de  Joseph-François Duché de Vancy (1694).
 Le céphale est un papillon appartenant à la famille des Nymphalidae.